Family Tree (engl. für Stammbaum) steht für:

 Family Tree (Band), deutsche Band
 Family Tree (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Family Tree (Film), US-amerikanischer Film (1999)
 Family Tree, CD-Sammlung von Björk (2002)
 Family Tree, Album von Nick Drake (2007)
 Family Tree, Album von Oregon (Band) (2012)
 Family Tree, Album von Frankie Chavez (2012)
 The Family Tree, Roman von Sheri S. Tepper (1997)